Во́хтозеро:

 Вохтозеро — деревня в Кондопожском районе Республики Карелия.
 Вохтозеро (озеро, Кондопожский район) — озеро в Кондопожском районе Республики Карелия.
 Вохтозеро (озеро, Пряжинский район) — озеро в Пряжинском районе Республики Карелия.